Кочкор-Ата — топоним в Киргизии:

 Кочкор-Ата — город в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.
 Кочкор-Ата — село в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.
 Кочкор-Ата — село в Узгенском районе Ошской области.

См. также 
 Кошкарата